województwo kieleckie – jednostka administracyjna II Rzeczypospolitej istniejąca w latach 1919–1939
 województwo kieleckie – jednostka administracyjna istniejąca w latach 1945–1975
 województwo kieleckie – jednostka administracyjna PRL i Rzeczypospolitej Polskiej istniejąca w latach 1975–1998
 województwo świętokrzyskie – jednostka administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Kielcach powstała w 1999 r.